Чемпионат Финляндии по лёгкой атлетике 1912 (Состязание Калева 1912) прошёл 31 августа – 1 сентября 1912 года в Турку (совр. стадион Пааво Нурми). Победителем стала команда Киса-Вейкот из Хельсинки. Соревнование по десятиборью проходил 24 и 25 августа в Кокколе. Соревнования по прыжкам в длину с места прошли 17 марта 1912 года в Выборге.

Медалисты

Командный зачёт

Примечания 
Чемпионаты Финляндии по лёгкой атлетике
Спортивные соревнования в Выборге
Спортивные соревнования в Турку
Спорт в Финляндии в 1912 году